Kolorierung bezeichnet

 den Vorgang des Einfärbens von Graphiken etc., siehe Kolorieren
 bestimmte Verzierungstechniken in der Musik, siehe Kolorierung (Musik)

Siehe auch